Баня в Енгиджа — историко-архитектурный памятник, расположенный в селе Енгиджа в Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики.

Памятник функционировал как баня до 80-х годов XX века. Был реконструирован в 2018 году. В настоящее время не используется по прямому назначению.

История 
Баня была построена в конце XVIII века Товуз-ханум Шахтахтлы. Общая площадь прямоугольной бани — 650 м². Здание построено из обожжённого кирпича размером 19x19x5 см и извести. Здание разделено на два восьмиугольных зала и два примыкающих к ним подсобных помещения. В южной части здания находится кочегарка. Двери подсобных помещений, расположенных между двумя залами, открываются в умывальную. Ванная комната отапливалась через каналы горячего воздуха, расположенные под полом. Здание освещается через дымоход, расположенной в центре купола, и небольшие окна в стенах.

Баня функционировала до 80-х годов XX века. Впоследствии из-за бездеятельности и отсутствия ремонта здание пришло в аварийное состояние.

Процесс реконструкции бани длился с марта 2017 года до сентября 2018 года. В настоящее время не используется по прямому назначению. В историческом здании организованы услуги в 7 отраслях.

Примечания 

Памятники Азербайджана
Шарурский район
Бани Азербайджана